Pepin z Landen (580-640)
 Pepin z Heristalu (635/640-714)
 Pepin Mały (715-768)
 Pepin I od 817 król Akwitanii
 Pepin II od 838 król Akwitanii
 Pepin Garbaty – najstarszy syn Karola Wielkiego
 Pepin Longobardzki od 781 król Longobardów
 Pepin – imię męskie pochodzenia germańskiego
Zobacz też: Karolingowie

Miejscowości w USA:
 Pepin – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pepin
 Pepin – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pepin
Gminy w USA:
 Pepin (ang. Pepin Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha
 Pepin (ang. Pepin Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pepin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pepin (ang. Pepin County) – w stanie Wisconsin
Inne :
 Pepin – jezioro w USA, na pograniczu stanów Wisconsin i Minnesota